Туми (, , ):

Персоналии 
 Туми, Аймен (род. 1990) — тунисский гандболист.
 Туми, Билл (1939) — американский десятиборец.
 Туми, Кристиан Вийган (1930—2021) — камерунский кардинал.
 Туми, Маргарет (род. 1963) — австралийский дипломат, посол Австралии в Росси (2008—2011).
 Туми, Пэт (род. 1961) — американский политик, член Палаты представителей (1999—2005) и Сената (с 2011).
 Туми, Реджис (1898—1991) — американский теле- и киноактёр.

Другое 
 Туми — армянское названия села Бина в Ходжавендском районе Азербайджана.
 Туми — американская элитная компания по изготовлению и продажи дорожных аксессуаров.
 Туми — древний нож на западе Южной Америки.